Kuningas est un patronyme estonien et finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1936), joueuse d'échecs soviétique-estonienne
 (né en 1997), joueur finlandais de football

Voir aussi
Korven Kuningas (Le Roi des Bois), album du groupe de folk metal finlandais Korpiklaani

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien
Patronyme finnois